Les élections municipales québécoises de 2017 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Laurentides

Amherst

Arundel 
 

Élection partielle pour le poste de conseiller #4 le .
Élection de M. Marc Poirier au poste de conseiller #4.

Barkmere 

Aucun candidat au poste de conseiller #1, 2, 3, 4 et 6 lors des élections de .

Jake Chadwick, Marc-Olivier Duchesne, Marc Fredette, Stephen Lloyd et Chantal Raymond sont nommés au conseil municipal.

Blainville

Bois-des-Filion

Boisbriand

Brébeuf

Brownsburg-Chatham 

 Élection partielle au poste de conseiller du district #1 le .
 Organisée en raison du décès de la conseillère Kathleen Wilson en .

Chute-Saint-Philippe

Deux-Montagnes

Estérel

Ferme-Neuve

Gore

Grenville 

Élection partielle au poste de maire et de conseiller #6 le 
Élection organisée en raison du décès du maire Luc Grondin en 
Le conseiller Pierre Thauvette, déjà maire-suppléant, est élu maire par acclamation le

Grenville-sur-la-Rouge

Harrington

Huberdeau

Ivry-sur-le-Lac

Kiamika

L'Ascension

La Conception

La Macaza

La Minerve 

Élection partielle au poste de conseiller #3 le 
Élection organisée en raison du décès du conseiller Jacques Bissonnette lors d'un accident d'hydravion
Lynn Manconi est élue conseillère du district #3.

Labelle 
 

Élection partielle au poste de conseiller #1 le .
Élection par acclamation de Réjean Nantel.

Lac-des-Écorces

Lac-des-Seize-Îles

Lac-du-Cerf

Lac-Saguay

Lac-Saint-Paul

Lac-Supérieur

Lac-Tremblant-Nord 

Démission de Louise Royer (conseillère #3) et de Charles de Broin (conseiller #5) le .

Barbara McDonald entre au conseil municipal au poste de conseillère #5 à partir du .

Christian de Varennes entre au conseil municipal au poste de conseiller #3 à partir du .

Lachute 
 

Élection partielle pour le poste de conseiller #5 le .
Élection organisée en raison du décès du conseiller Guy Desforges le  des suites d'un cancer.
Guylaine C. Desforges devient conseillère #5

Lantier

Lorraine

Mille-Isles 

Démission du maire Michel Boyer le  pour raison de santé à la suite des procédures menant à son acquittement lié à des accusations de naturelles sexuelles.

Élection de Howard Sauvé, conseiller #3, au poste de maire et de Diane Bélair au poste de conseillère #3 le .

Mirabel

Mont-Laurier 

Démission d'Isabelle Vaillancourt (conseillère #6) à la suite de sa nomination à la direction générale de l'organisme municipal Muni-Spec en .

Démission de Gabrielle Brisebois (conseillère #4) pour raisons familiales en .

Mont-Saint-Michel

Mont-Tremblant

Montcalm

Morin-Heights

Nominingue

Notre-Dame-de-Pontmain 

 

Démission de Camille Hurtubise (conseillère #2) et de Nathalie Lavoie (conseillère #6) peu avant le .

Liliane Viens Deschatelets et Alain Lampron siègent au conseil municipal respectivement à titre de conseiler/ère #2 et #6 le .

Notre-Dame-du-Laus 

 

Décès de Joanne St-Louis (conseillère #3) durant l'automne 2019.

Démission de Gilles Shryer (conseiller #2) le .

Oka 

Démission de Jean-François Girard (conseiller district #4) le .

Élection de Steve Savard au poste de conseiller #4 (district des Chapelles) à la fin .

Piedmont

Pointe-Calumet

Prévost

Rivière-Rouge

Rosemère

Saint-Adolphe-d'Howard

Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles

Saint-André-d'Argenteuil

Saint-Colomban 

Démission d'Éric Milot (conseiller district #2) pour raisons personnelles le .

Élection de Christiane Wilson au poste de conseillère #2 le .

Saint-Eustache

Saint-Faustin–Lac-Carré

Saint-Hippolyte

Saint-Jérôme 

Invalidation par la Commission municipale du Québec (CMQ) du mandat du maire Stéphane Maher le  en raison de manœuvres électorales frauduleuses lors du scrutin de novembre 2017.
Vacance officielle du poste de maire à partir du  en raison de manœuvres électorales frauduleuses lors du scrutin de novembre 2017.

Élection par cooptation de Sophie St-Gelais (conseillère #9) au poste de mairesse le  en raison de manœuvres électorales frauduleuses lors du scrutin de novembre 2017.

Démission de la mairesse Sophie St-Gelais pour raisons de personnelles, de santé et familiales le .

Élection par acclamation et cooptation de Janice Bélair-Rolland (conseillère #10) au poste de mairesse le .

Saint-Joseph-du-Lac 

Démission de Nicolas Villeneuve (conseiller district du Berceau (#5)) en .

Élection par acclamation d'Alexandra Lauzon au poste de conseillère du district #5 le .

Saint-Placide 

Décès de Henri Pelosse (conseiller district #2) le .

Élection de Pierre Laperle au poste de conseiller de district #2 le .

Saint-Sauveur

Sainte-Adèle 

Démission de Céline Doré (conseillère #6) le .

Sainte-Agathe-des-Monts

Sainte-Anne-des-Lacs

Sainte-Anne-des-Plaines

Sainte-Anne-du-Lac 

Myriam Melançon (conseiller #2) et Luc Marcotte (conseiller #3) quittent leur poste en cours de mandat.

Sainte-Lucie-des-Laurentides

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Sainte-Sophie

Sainte-Thérèse

Val-David

Val-des-Lacs 

Démission de Ginette Therrien Lynch (conseillère #5) peu avant le .

Démission du maire Jean-Philippe Martin le .

Vote par cooptation du conseil municipal qui nomme Denis Desautels au poste de maire le .

Val-Morin 

Démission de Jean-Guy Leroux (conseiller #2) le .

Démission du maire Benoit Perreault en raison d'un déménagement hors de la municipalité le .

Élection par cooptation à la mairie de Donna Salvati (conseillère #1) le .

Wentworth

Wentworth-Nord 

Démission de Jean-Luc Groulx (conseiller district #1, secteur Louisa-Farmer) le .

Élection par acclamation de Miriam Rioux au poste de conseillère du district #1 le .

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Laurentides
Histoire des Laurentides (région administrative)
 Résultats